Серге́й Никола́евич Гурба́тов () — советский и российский физик. С 2003 по 2015 годы являлся проректором Нижегородского государственного университета. Заслуженный профессор Нижегородского университета.

Главными направлениями научной деятельности являются теория нелинейных случайных волн и турбулентность, волны в случайных средах, нелинейная акустика и акустика океана.

Биография 
В 1967 году окончил общеобразовательную школу № 1 г. Горького (золотая медаль); педагог по физике — Григорий Абрамович Гусаков, педагог по математике — Варвара Ивановна Пивунова. В том же году поступил на радиофизический факультет Горьковского государственного университета.
В 1972 году окончил радиофизический факультет Горьковский государственный университет по специальности «Радиофизика». В 1983 году проходил стажировку в Датском техническом университете. В 1990 году проходил стажировку в Кембриджском университете. В 1985 году защитил докторскую диссертацию по теме «Нелинейное взаимодействие и рассеяние случайных волн в недиспергирующих средах».

В 1986 году был назначен на должность заведующего кафедрой акустики на радиофизическом факультете ННГУ. В 1994—2003 годах занимал должность декана радиофизического факультета.

Научные достижения 
Руководитель ведущей научно-педагогической школы и ведущей научной школы России «Физика нелинейных и случайных волн в приложении к проблемам акустики и радиофизики».

Преподавательская деятельность 
С 1988 года профессор кафедры акустики радиофизического факультета ННГУ. Читает курсы лекций по дисциплинам «Механика сплошной среды», «Нелинейные случайные волны и турбулентность».

Общественная деятельность 
 член редколлегии "Известия вузов.Радиофизика"
 член редколлегии «Акустического журнала»
 член правления и вице-президент Российского акустического общества
 член Американского акустического общества
 член и председатель оргкомитетов ряда всероссийских и международных конференций и научных школ

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2015)
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации за цикл работ «Динамика интенсивных шумовых волн и нелинейных структур в средах без дисперсии» (1997)
 Лауреат трёх Государственных научных стипендий (1994, 1997, 2000)
 Соросовский профессор

Библиография 
 
 
 
 
 
  
S.N. Gurbatov, A.N., Malakhov A.N., A.I. Saichev. Nonlinear random waves and turbulence in nondispersive media: waves, rays, particles. Manchester. MUP. 1991, 310 p.  
S.N. Gurbatov, O.V. Rudenko. Nonlinear statistical acoustics, In the Book, Nonlinear acoustics, Academic press, NY. 1998.  p. 377-398    
S.N. Gurbatov, O.V. Rudenko. A.I. Saichev. Waves and Structures in Nonlinear Nondispersive media. General Theory and Applications to Nonlinear Acoustics.  Springer and Higher Education Press, 2011, 500 pp.
O.V. Rudenko, S.N. Gurbatov, C.M., Hedberg. Nonlinear Acoustics through Problems and Examples. Trafford Publishing. USA, 2010. 184 p.

Примечания

Ссылки 
 

Физики СССР
Физики России
Физики XX века
Физики XXI века
Преподаватели Нижегородского государственного университета
Соросовские профессора
Выпускники радиофизического факультета Нижегородского государственного университета